Medaljfördelning vid paralympiska sommarspelen 2008 är en lista över länder som har tagit medalj vid de paralympiska sommarspelen 2008 i Peking, Kina. Egentligen är det inte länder utan dess nationella paralympiska kommittéer som listas, länder som saknar paralympisk kommitté kan inte delta i paralympiska spelen.

Medaljfördelning 
Ländernas placering i listan avgörs av:
Antal guldmedaljer.
Antal silvermedaljer.
Antal bronsmedaljer.
Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Även ländernas placering utifrån det totala antalet vunna medaljer anges i kolumnen längst till höger. Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst, tryck på kolumnens pilknapp för att välja sorteringsordning.

Antalet medaljer kan variera mellan olika valörer. I judo delas det ut två bronsmedaljer i varje viktklass. Dessutom har vissa placeringar delats mellan flera deltagare, och samtliga dessa får då medalj.

Följande placeringar har delats:
 Simning, 100 meter fjäril S11, herrar:  Tredje plats delades mellan  Junichi Kawai (Japan) och  Viktor Smyrnovl (Ukraina)
 Simning, 400 meter frisim S13, damer:  Tredje plats delades mellan  Kelley Becherer (USA) och  Chelsey Gotell (Kanada)

Förändringar i medaljfördelningen 
Den 14 september 2008 fråntogs Rebecca Chin från Storbritannien sin silvermedalj i diskus efter att ha blivit ansedd att tävla i fel klass. Hennes cp-skada ansågs inte vara tillräckligt omfattande.

Se även 
Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 2008

Källor 

Paralympiska sommarspelen 2008